East Windsor ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Windsor (Connecticut), im Hartford County
 East Windsor (Kalifornien), im Sonoma County
 East Windsor (Massachusetts), im Berkshire County
 East Windsor (New Jersey), im Mercer County
 East Windsor (New York), im Broome County

im NRHP gelistete Objekte:
 East Windsor Academy, in East Windsor, Connecticut, ID-Nr. 98000359
 East Windsor Hill Historic District, in South Windsor, Connecticut, ID-Nr. 86001208